młotek – narzędzie
 młoteczek (anatomia)
 młotek (broń)
 młotek (część instrumentu muzycznego)
 młot – dyscyplina sportowa
 młot mechaniczny
 młotek neurologiczny
 młot pneumatyczny
 Młotek – budynek mieszkalny w Warszawie
 49 idzie pod młotek – tytuł powieści Thomasa Pynchona,
 Antoni Młotek (ur. 1940), polski duchowny katolicki, teolog
 Młotek – polski herb szlachecki